Il singolare del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Luis Morejon 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (Campione)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Federico Sánchez (primo turno)
 Daniele Musa (semifinali)

 Xavier Daufresne (primo turno)
 Álex López Morón (quarti di finale)
 Patricio Arnold (primo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1994